Вы́сшие сте́пени отли́чия СССР — государственные награды Советского Союза, призванные поощрить за особые заслуги в коммунистическом строительстве, защите социалистического Отечества, а также за иные особые заслуги перед государством и обществом. Государственные награды СССР, кроме высших степеней отличия, включали в себя 20 орденов, 55 медалей, 19 почётных званий СССР.

Основные положения 
В пункте 9 статьи 121 Конституции СССР говорилось, что все виды государственных наград и почётных званий СССР мог учреждать, награждать и присваивать только Президиум Верховного Совета СССР. 3 июля 1979 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил «Общее положение об орденах, медалях и почётных званиях СССР», в котором глава II «Высшие степени отличия» (статьи 8—13) посвящена высшим степеням отличия Советского Союза.

В СССР были установлены следующие высшие степени отличия:
 звание Героя Советского Союза;
 звание Героя Социалистического Труда;
 звание «Город-герой», звание «Крепость-герой»;
 звание «Мать-героиня».

При присвоении звания «Герой Советского Союза» или «Герой Социалистического Труда» награждаемому вручались: высшая награда СССР — орден Ленина, знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» или золотая медаль «Серп и Молот», Грамота Президиума Верховного Совета СССР. Положения о звании Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда допускали неоднократное награждение этими званиями. В случае повторного присвоения высшей степени отличия на родине героев устанавливался бронзовый бюст. Лишение обоих званий производилось только Президиумом Верховного Совета СССР.

При награждении матерей, родивших и воспитавших десять и более детей, вручался орден «Мать-героиня» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. В случае смерти матери-героини все указанные награды оставались в семье.

Городам, удостоенным звания «Город-герой» и «Крепость-герой», вручалась высшая награда СССР — орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР, которые хранились в исполкоме городского Совета народных депутатов. На знамени города наносились изображения ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а в самом городе возводился обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом Указа Верховного Совета.

Список

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки